Chrodegang de Metz, ou Rotgang (vers 712 † 766)
 Chrodegang de Séez, ou Godegrand († 775)

Voir aussi 
 Chrodegang (prénom)